Шальк () — німецьке прізвище. Дослівно означає «хитрун», «проноза».

Персоналії 
 Йоганн Шальк (1903—1987) — австрійський і німецький льотчик-ас.
 Франц Шальк (1863—1931) — австрійський диригент.

Примітки 

Німецькі прізвища